Буассьєр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар
 Буассьєр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот